Brites est un patronyme portugais, que l'on retrouve aujourd'hui au Brésil et dans l'ensemble de la sphère lusophone.

Origines du nom 
Le nom Brites est d'origine celte, dérivé de brig- / brigo- / briga-, qui signifie "grand", "élevé" ou "éminent". Il proviendrait du nom de la déesse Brigit / Brigantia. Il est l'équivalent, dans leur forme ancienne, de Béatrice, Brigitte ou Bridget.

D'abord prénom féminin d'usage courant au Moyen Âge, on le retrouve fréquemment dans les généalogies des fidalgos, les membres de la haute noblesse militaire du Portugal. L'une des héroïnes nationales de la guerre luso-espagnole de 1383-1385 est la modeste mais non moins célèbre Brites de Almeida, figure populaire plus connue sous le surnom de la "Boulangère d'Aljubarrota" (A Padeira de Aljubarrota). Le prénom Brites prend ses formes modernes Brigitte et Béatrice à l'époque moderne et décline lentement dans sa forme archaïque pour disparaître totalement des généalogies aux  et  siècles.

Le nom Brites n'existe quasiment plus aujourd'hui, à notre connaissance, que comme patronyme, avec une connotation ancienne. Il est probablement devenu un nom de famille par glissement. Sans doute a-t-il d'abord été employé comme surnom, ou alcunha, en référence à une aïeule (ou à une figure) prestigieuse, aimée ou connue. Cette pratique était très répandue au Portugal, où l'usage d'un cognomen familial était jadis un privilège qui différenciait les individus libres des esclaves (à l'image de ce qui se faisait dans la Rome antique).

Le surnom Brites a sans doute ensuite été fixé comme nom de famille lors de l'instauration des actes d'état civil (ou dans les actes des curés des paroisses), avant la fin du , qui a imposé l'usage du patronyme. Il est aujourd'hui particulièrement implanté dans le district de Leiria, au Portugal (peut-être le berceau initial de cette famille). Sans doute du fait des grandes vagues de migration portugaises, qui durent depuis le , on le retrouve un peu partout en Europe, mais aussi en Amérique Latine (Brésil, Argentine et Venezuela), dans l'Afrique lusophone (Angola et Mozambique) et dans une moindre mesure en Asie (Timor).

Hors du Portugal, le nom présente parfois les variantes "de Brites" ou "Brittes". La première variante renforce l'idée qu'il s'agissait au départ d'un cognomen pris en référence à une aïeule (le "de" signifiant ici "fils ou fille de"), pour marquer la filiation. La seconde suggère qu'il était déjà d'usage patronymique avant les grandes réformes de l'orthographe de la fin du  et du début du .

Personnalités contemporaines portant ce patronyme 
 Ailson Brites (jiu-jitsuka brésilien, champion du monde au NAGA World Champion, champion d'Europe, du Brésil et professeur de jiu-jitsu brésilien)
 Claudio Brites (écrivain brésilien)
 Eurico da Silva Baltazar Brites (colonel et commandant de l'armée de terre portugaise en 1941)
 Fausto Brites (journaliste brésilien, poursuivi pour avoir dénoncé le scandale écologique du Lixogate en 1999)
 João Brites (artiste plasticien et metteur en scène portugais, commandeur de l'Ordre du Mérite depuis 1999)
 João Brites (maître charpentier portugais du milieu du , inventeur du voilier d'apprentissage )
 Leonel Brites (sportif portugais, double champion de montgolfière en 1992, au  )
 Luciana Brites (actrice, danseuse et chorégraphe brésilienne)
 Maria Carolina Brites et Mateus Brites (chanteuse et guitariste brésiliens, membres fondateurs du groupe The Velocetts)
 Maria José Brites (journaliste portugaise, professeur à l'Université Lusophone de Porto, spécialiste du journalisme judiciaire) 
 Paulo Brites (guitariste portugais)
 Rui Manuel Gomes Brites (chasseur parachutiste portugais, envoyé au Mozambique à la veille de la Révolution des Œillets, mort en 1975)
 Zé Brites (présentateur et journaliste brésilien)
 Le patronyme Brites est porté par une célèbre famille de Boulangers portugais de Soutocico, dans le district de Leiria, depuis 1914.

Références 

Patronyme portugais